(1103) Секвойя () — очень светлый астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу E и входит в состав семейства Венгрии. Он был открыт 9 ноября 1928 года немецким астрономом Вальтером Бааде в Гамбургской обсерватории и назван в честь национального парка Секвойя в Калифорнии.

См. также 
 Список астероидов (1101—1200)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды Главного пояса
Семейство Венгрии
Астероиды, открытые Вальтером Бааде